Alpha Centauri kan syfta på:

 Alpha Centauri – stjärnor som ligger närmast vår sol, se Alfa Centauri
 Alpha Centauri (musikalbum) – det andra studioalbumet från 1971 med det tyska bandet Tangerine Dream
 Mount Alpha Centauri – ett berg i Kanada
 Sid Meier's Alpha Centauri – ett 4X turordningsbaserat strategispel